HMV 5 was het naamsein van twee hulpmijnenvegers bij de Nederlandse marine:
 Hr. Ms. Antje, een Nederlandse hulpmijnenveger, een voormalige trawler uit Rotterdam. 
 Hr. Ms. Ceram (1938), een Nederlandse hulpmijnenveger, een voormalige gewestelijk vaartuig van de Gouvernementsmarine.